Римская республика:

 Римская республика — историческая эпоха Древнего Рима, отличавшаяся аристократическо-олигархической формой правления, в которой высшая власть сосредоточивалась главным образом у сената и консулов.
 Римская республика — государство в Италии, дочерняя республика под управлением Франции.
 Римская республика — светское государство на территории Папской области, существовавшее с февраля по июль 1849 года.

См. также 

 Рим
 Римское царство
 Римская империя